IV чемпионат Украины по волейболу среди мужчин (высшая лига) проходил с 23 сентября 1994 по 30 марта 1995 года с участием 12 команд.

Высшая лига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд высшей лиги состояли из двух этапов. На первом этапе 12 команд провели двухкруговой турнир с туровой разъездной системой. На втором этапе команды разделились: 8 лучших разыграли медали, а 4 худших определили неудачников высшей лиги.

1 этап 

 За победу командам начислялось 2 очка, за поражение — 1, за неявку — 0.
 При равенстве очков преимущество у команд, имеющих лучшие показатели в личных встречах.

2 этап

За 1—8 места

Призёры 
 «Локомотив» (Киев).

 «Локомотив-Юрист» (Харьков).

 «Шахтёр» (Донецк).

За 9—12 места

Первая лига

Вторая лига 

 «Донец» не явился на 3 игры, «Космос» на 4, «Измеритель», «Химик» и УФК - на 6. За это им засчитаны поражения без начисления очков.

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины

1994 год в волейболе
1995 год в волейболе